

Sigles et abréviations 
 Bataillon du matériel, type d'unité de l'armée française
 , un test international standardisé pour l'admission à l'université
 BMAT, une entreprise d'informatique dans le secteur de la musique

Abréviation